Родон — многозначное слово:
  — старинная деревня и община в Англии.
  — английский дворянский род из Родон (Западный Йоркшир).
 Родон (II век — начало III века) — христианский писатель, богослов, апологет.
 Крозье, Фрэнсис Родон Мо́йра (1796 — после 1848) — британский военный моряк, исследователь Арктики и Антарктики.
 Родон, Виктор Иванович (1843—1892) — русский опереточный артист и антерпренёр, создатель московского опереточного театра «Родон».
 Родон, Карлос (род. 1992) — американский бейсболист.
 Родон Кроули — персонаж романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».
 Родон (Нодон) — наименование семейства баллистических ракет средней дальности КНДР.
 Родон (объектив) — советские фотографические объективы-анастигматы, разработанные в ГОИ.
 Родон (Ивано-Франковск) — радиоэлектронный завод в Ивано-Франковске.
 Родон — возбудитель радиопередатчиков КВ-УКВ диапазона Р-788-1.